de waternaam Oude Ae 
het vm. waterschap Oude Æ